Barnes es un patronímico y un toponímico que puede referirse a:

Geografía 
 Barnes (Australia), ciudad en Nueva Gales del Sur, Australia.
 Barnes (California)
 Barnes (Condado), condado de Dakota del Norte, Estados Unidos.
 Barnes (Kansas)
 Barnes (Londres)

Personas 
 Albert Barnes (1872-1951): químico estadounidense.
 Djuna Barnes (1892-1982): escritora estadounidense.
 Julian Barnes (1946- ): escritor inglés.
 Peter Barnes, dramaturgo británico del siglo XX.
 Priscilla Barnes (1955- ): actriz estadounidense.
 Steven Barnes (1952-): escritor estadounidense.
 Thomas Wilson Barnes, jugador de ajedrez británico, gran maestro.
 Francisco Barnés Salinas, catedrático y político español. 
 Francisco Barnés de Castro, académico mexicano , ingeniero químico. 
 Francisco José Barnés y Tomás, historiador y pensador español.

Botánicos autores de nombres científicos 
 B.V.Barnes - B.V. Barnes fl. 1985
 B.Barnes - Barbara Barnes
 Barnes - Charles Reid Barnes 1858-1910: estadounidense.
 E.Barnes - Edward Barnes 1892-1941
 I.Barnes - Irene Barnes fl. 2003
 P.E.Barnes - P.E. Barnes fl. 1931
 R.W.Barnes - Richard W. Barnes fl. 2000

Otros 
 Barnes & Noble, la mayor librería de los Estados Unidos.
 Apertura Barnes, es una apertura en el juego de ajedrez.
 USS Barnes nombre de varias embarcaciones de guerra estadounidenses.
 Barnes (fundación), nombre de una fundación de arte, estadounidense.
 Bucky Barnes, personaje ficticio.
 Barnes (estación de tren), estación de trenes en Inglaterra.
 Barnes (puente), puente usado para trenes sobre el río Támesis.
 Barnes (aeropuerto), aeropuerto municipal de Barnes, en Massachusetts, Estados Unidos.